Соревнования по прыжкам с большого трамплина (К-130) среди мужчин в рамках чемпионата мира по лыжным видам спорта 2019 года в австрийском Зефельде прошли 23 февраля в Инсбруке на знаменитом олимпийском трамплине Бергизель.

Медалисты

Результаты

Финал

Ссылки 
 Результаты на сайте FIS

Чемпионат мира по лыжным видам спорта 2019